Чемпионат Нидерландов по футболу 2001/2002 является 46 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 28 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс».

Турнирная таблица 

1 «Утрехт» пробился в Кубок УЕФА сезона 2002-2003 как финалист Кубка.

Плей-офф за право играть в Эредивизие

Группа A

Группа B

Результаты матчей

Результаты плей-офф

Группа A

Группа B

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

2001/2002
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2001 году
Спорт в Нидерландах в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002